Радиновићи могу бити:

 Радиновићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радиновићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ